Агила́р () — испанская фамилия. Известные носители:

 Агилар, Абель (род. 1985) — колумбийский футболист.
 Агилар, Алессандра — испанская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне.
 Агилар, Альфредо (род. 1988) — парагвайский футболист, вратарь.
 Агилар, Гаспар де (1561—1623) — испанский поэт и драматург.
 Агилар, Грейс (1816—1847) — английская писательница.
 Агилар, Клуиверт (род. 2003) — парагвайский футболист.
 Агилар, Макарена (род. 1985) — испанская гандболистка.
 Агилар, Оливия (известная как Дженавив Джоли; род. 1984) — американская порноактриса, модель и стриптизёрша мексиканского происхождения.
 
 Агилар, Пауль (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Агилар, Роса (род. 1957) — испанский независимый политик.
 Агилар, Санте (1734?—1808) — итальянский гобоист и композитор.
 Агилар, Фаустино (1882—1955) — филиппинский писатель на тагальском языке 
 Агилар, Фелипе (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Агилар, Хосе (1959—2014) — кубинский боксёр.
 Агилар, Хоэль (род. 1975) — сальвадорский футбольный арбитр.
 Лопес Агилар, Хуан Фернандо (род. 1961) — испанский политик, член ИСРП.
 Агилар, Эдвин (род. 1985) — панамский футболист.
 Агилар, Элиас (род. 1991) — коста-риканский футболист.

Топонимы 
 Агилар-де-Кампоо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Агилар-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Примечания